Кубок России по русским шашкам среди мужчин 2010 года в классической программе прошёл 10-20 апреля в д/о Колонтаево (Московская область). Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

 — Михаил Фёдоров,

 — Николай Абациев,

 — Юрий Королёв.

Ссылки 
 Кубок России по русским шашкам среди мужчин и женщин (Колонтаево) 1-й тур 2-й тур 3-й тур 4-й тур 5-й тур 6-й тур 7-й тур 8-й тур

Соревнования по русским шашкам в Колонтаево
Спорт в России в 2010 году
2010 год в шашках